

Коктума — село, Алакольський район, Жетисуська область
 Коктума — станційне селище, Алакольський район, Жетисуська область